

Прізвище 
 Еміліано Арментерос — аргентинський футболіст.
 Лоренсо Арагон Арментерос — кубинський боксер.
 Самуель Арментерос — шведський футболіст, нападник низки клубів та збірної Швеції.

Топоніміка 
 Арментерос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, провінція Саламанка.